Władysław Zamoyski (1803–1868) – generał polski i turecki
 Władysław Zamoyski (1853–1924) – hrabia, działacz społeczny, właściciel dóbr Kórnik, Januszewo, Babin i Bagrowo w Poznańskiem oraz Zakopanego i Tatr
 Władysław Zamoyski (1827–1873) – hrabia, syn Andrzeja Artura Zamoyskiego;
 Władysław Ignacy Zamoyski (1914–1944) – hrabia, syn Władysława Zdzisława Zamoyskiego, wnuk Stefana Zamoyskiego
 Władysław Zdzisław Zamoyski (1873–1944) – hrabia, syn Stefana Zamoyskiego, protoplasty Zamoyskich z Wysocka
 Władysław Leon Zamoyski (1868–1940) – hrabia, właściciel dóbr Pilczyca